INP son las siglas de:

Instituto Nacional de Previsión (1908-1978) de España.
International Network for Peace (Red Internacional por la paz).
Instituto de Normalización Previsional de Chile.
Instituto Nacional de Petróleo de Mozambique.
Instituto Nacional de Pediatría, hospital público en la Ciudad de México.
Instituto Nacional de Perinatología, hospital público en la Ciudad de México.